Евге́ния Ива́новна Ко́лосова (урождённая Неелова; ( — , Санкт-Петербург) — русская пантомимная танцовщица, балерина.

Биография 
Родилась в артистической семье. С детства выступала в музыкальных и драматических спектаклях; в 14 лет успешно дебютировала в балете Ж.-Ф. Рамо «Пигмалион». По окончании в 1799 г. Петербургского театрального училища (педагог — И. Вальберх) принята солисткой в Петербургскую казённую труппу.

Исполняла заглавные роли в балетах, поставленных её педагогом Вальберхом, а также балетмейстерами Ш. Ле Пиком, П. Шевалье, К. Дидло. Первая балерина, создавшая на русской балетной сцене образ своей современницы — Девушка («Новый Вертер» Титова), Василиса («Русские в Германии, или Следствие любви к отечеству» Париса). Одной из первых стала исполнять на балетной сцене русские танцы; одной из первых в России сменила пышный стилизованный костюм на античный хитон.

Успешно выступала также как драматическая актриса в драмах и комедиях. Оставила сцену в 1826 году.

Занималась педагогической деятельностью, среди её учениц — балерины М. И. Данилова, А. И. Истомина, А. А. Лихутина.

Была похоронена на Смоленском кладбище. В 1936 г. прах перенесён в Некрополь мастеров искусств с установкой нового надгробия.

Творчество 
Танец Е. Колосовой отличался музыкальностью, пластичностью. В совершенстве владела искусством трагической пантомимы.
Роли в балетах

 «Рауль де Креки»
 «Федра»
 «Алцеста»
 «Тезей и Ариадна»
 «Венгерская хижина»
 «Ромео и Юлия» Штейбельта
 «Медея и Язон» Рудольфа
 «Федра и Ипполит» Кавоса и Турика.

Я более сорока лет следил за танцевальным искусством, много видел приезжающих в Россию известных балетных артистов, но ни в одном не видал подобного таланта, каким обладала Евгения Ивановна Колосова 1-я, танцовщица петербургского театра. Каждое движение её лица, каждый жест так были натуральны и понятны, что решительно заменяли для зрителя речи.

Семья 

Отец — Иван Дмитриевич Неелов (1746—1810), танцор 3-го амплуа (фигурант) балетной труппы Петербургских Императорских театров при Екатерине II.

Муж — Михаил Петрович Колосов, музыкант в оркестре Императорских театров.
 дочь — Александра (1802—1880), драматическая актриса; с 1827 г. замужем за актёром Василием Каратыгиным (1802—1853).

Племянники (дети сестры):
 Николай Дюр (1807—1839), артист;
 Любовь Дюрова (1805—1828), актриса.

Примечания

Литература 
 Глушковский А. П. Воспоминания балетмейстера / Вступ. ст. Ю. Слонимского. — Л.; М.: Искусство, 1940. — 248 с. — тир. 3000.
 Материалы по истории русского балета : 200 лет Ленингр. гос. хореографич. училища. 1738—1938 / Сост.: М. В. Борисоглебский. — Л.: Ленингр. гос. хореографич. училище, 1938. — Т. 1. — 380 с. — тир. 2500.
 М.[ундт] Н. Биография Евгении Ивановны Колосовой // Репертуар Русского и Пантеон всех Европейских театров на 1842 г. — 1842. — Кн. 4.
 Каратыгина А. М. Воспоминания // Каратыгин П. А. Записки. — 2-е изд. — Л., 1930. — Т. 2.
 Красовская В. М. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века. — Л.; М.: Искусство, 1958. — 309 с. — тир. 6000.

Ссылки 

 
 
 
 
 

Выпускники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой
Перезахороненные со Смоленского православного кладбища
Похороненные на Тихвинском кладбище